Ел Сементал има више значења:

 Ел Сементал, Салвадор Родригез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сементал (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сементал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику